Teatr Nowy w Krakowie
 Teatr Nowy w Łodzi
 Teatr Nowy w Poznaniu
 Teatr Nowy w Warszawie
 Teatr Nowy w Warszawie (1881–1901)
 Teatr Nowy w Warszawie (1921–1926)
 Teatr Nowy w Warszawie (1928–1939)
 Teatr Nowy w Warszawie (1947–2005)
 Teatr Nowy w Zabrzu

Zobacz też:
 Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku
 Nowy Teatr w Warszawie